Okręty US Navy o nazwie USS „Mariner”
 Pierwszy USS „Mariner” (SP-1136), dawniej parowy holownik „Jack T. Scully”, został zbudowany w 1899 roku i przejęty przez US Navy w 1917 roku. Skreślony z listy w 1918 roku po katastrofie na morzu.
 Drugi USS „Mariner” (1906) był holownikiem parowym. Zbudowany w 1906 roku, przejęty przez US Navy w 1918 roku. Zwrócony poprzedniemu właścicielowi i skreślony w 1919 roku.

Mariner